Вледічень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Томешть.
 Вледічень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Биргеуань.